Ingauni – antico popolo facente parte dei Liguri
 Ingauni - antichi abitanti di Albingaunum
 Ingauni – altro nome per indicare gli abitanti di Albenga